Сігард (Сіґегард) I (; д/н — 920) — третій граф Ено у 898—920 роках.

Походження невідоме. У 898 році після усунення з графства Ено Реньє I королем лотаринзьким королем Цвентібольдом призначається новим графом. Незважаючи на смерть Цвентібольда у 900 році Сігард зберіг владу над Ено до своєї смерті. 902 року відмічено, що був графом Луїгау (Лютіхгау) — між Льєжем і Аахеном. Можливо у 905 році володів містами Рувре, Фоккруль, Нуадре та Лілль.

У 908, 915 і 920 роках згадується у документах абатств Лоббес, Тьо і Креспін. У 915 році його владу в Ено намагався оскаржувати Реньє, молодший син Реньє I. Помер Сігард 920 року. Владу в графстві перебрав Енгерран II.

Примітки

Джерела 
 Jackman, Donald C. (2010) Ius hereditarium Encountered I: The Meingaud-Walaho Inheritance.
 Nonn, Ulrich (1983) Pagus und Comitatus
 Léon Vanderkindere: La Formation Territoriale des Principautes Belge au Moyen Age, 2 Bände (Brüssel 1902)
 Medieval Lands Project, Comtes de Hainaut 998—1051
Графи Геннегау